Georgina – diminutivo inglese del nome proprio di persona femminile Giorgia
Georgina – città dell'Ontario (Canada)
Georgina – genere di piante della famiglia Asteraceae

Pagine correlate
Georgia (disambigua)
Giorgia